In 1901/02 werd het tweede Frankfurts voetbalkampioenschap gespeeld, dat werd ingericht door de Frankfurtse voetbalbond. 

Victoria Frankfurt werd kampioen. Ook Germania Frankfurt en Kickers Frankfurt namen deel aan de Zuid-Duitse eindronde. Victoria verloor van 1. FC Hanauer 93 in de voorronde. Ook de Kickers verloren van Hanau. Germania Frankfurt kon van Darmstädter FC winnen en verloor dan op zijn beurt van Hanau.

Eindstand

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Frankfurts voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1901/02